Het Wereldkampioenschap rally in 1975 was de derde jaargang van het Wereldkampioenschap rally (internationaal het World Rally Championship), georganiseerd door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

Kalender 
 De kalender werd uitgebreid naar tien evenementen. De Rally van Groot-Brittannië kreeg voor het eerst zijn inmiddels traditionele plek als seizoensafsluiter, terwijl de Rally van Portugal eenmalig op een zomerdatum verreden werd.

Resultaten

Kampioenschap stand

Constructeurs

Externe links 
  World Rally Championship
  Resultaten op eWRC-results.com

1975
Rally in 1975